Диродийтритантал — бинарное интерметаллическое неорганическое соединение
родия и тантала
с формулой RhTa,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Диродийтритантал образует кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4/mnm,
параметры ячейки a = 0,9754 нм, c = 0,5058 нм, Z = 6,
структура типа железохрома CrFe
.

Соединение разлагается при температуре ≈1740°С
.

Примечания 

тант
род